Noise Unit - projekt poboczny twórców Front Line Assembly Billa Leeba i Rhysa Fulbera z gościnnym udziałem Marca Verhaeghena. Noise Unit jest reprezentantem muzyki industrialnej z naleciałościami o charakterze science-fiction.

Dyskografia 
 Grinding Into Emptiness (1989) 
 Response Frequency (1990) 
 Strategy of Violence (1992) 
 Decoder (1995) 
 Drill (1997) 
 Voyeur (2005)

Zawartość Albumów 

Grinding Into Emptiness (1989) 
 deceit
 struktur
 collapsed
 dry lungs
 crash and honour
 a place to lay your head
 ritualistic
 dismembered quietly
 no colour
 silent scream

Response Frequence (1990)
 agitate 
 in vain
 disease
 paranoid mass
 forgotten realm
 feel the anguish
 in vain - mix
 homage
 agitate - mx
 beneath the surface

Strategy of Violence (1990)
 corroded decay
 hollow ground
 hate you feel
 assault
 carnage
 kick to kill
 alle gegen alles
 the passage
 no soul no fear

Decoder (1994)
 Bahnhof
 inner chaos
 protector
 paradise dis
 firing line
 escape
 elixure
 biosphere
 ascent

Drill (1997)
 the drain
 dominator
 prostitute
 miracle
 eye burner
 sloth
 neuron 
 other world
 penance

Voyeur (2005)
 illicit dreams
 seclusion
 surveillance
 paranoid
 liberation
 strapdown
 submerged
 tighten up
 monolith

Kanadyjskie zespoły industrial